«RMS Persia» — британский пароход, судоходной компании «Кунард Лайн». Был «Королевским почтовым пароходом». «Персия» перевозила около 1000 человек и более 3000 писем в почтовом отделении. В конце своей карьеры списана по причине устаревания.

История 
«Персия» была заложена в 1854 году, спущена на воду в 1856 году и прошла отделку. В конце года пароход совершил свой первый рейс, в котором получил приз «Голубая лента Атлантики». В 1872 году «Персия» была списана по причине устаревания.

Технические характеристики 
RMS Persia имела две трубы, Сам корабль был сделан из железа. Это первый лайнер «Кунард Лайн», который был сделан из железа. На пароходе располагались две мачты с парусами — которые давали дополнительное увеличение скорости. Пассажиры разделялись на 1, 2 и 3 класс. Судно имело два гребных винта.

Пароходы
Океанские лайнеры
Суда Великобритании